Marcel Garnier peut désigner : 

 Marcel Garnier (médecin) (1870-1940), médecin français ;
 Marcel Garnier (écrivain) (1890-1971), poète, romancier, nouvelliste et dramaturge français ;